Allan Alcorn – informatico e ingegnere elettronico statunitense
 Gary Alcorn – cestista statunitense
 John Alcorn Rector – velocista statunitense
 John Alcorn – grafico e illustratore statunitense
 Leelah Alcorn – ragazza transgender statunitense
 Olive Ann Alcorn – attrice, modella e ballerina statunitense